Флаг муниципального образования «Плю́сский район» Псковской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 22 мая 2008 года.

Флаг, являющийся официальным символом района, составлен на основании герба Плюсского района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию гербового щита: в центре верхней зелёной полосы в 3/5 ширины полотнища золотой (жёлтый) медведь, держащий в лапах золотую (жёлтую) лиру, нижняя белая полоса в 2/5 ширины полотнища содержит три горизонтальных пояса в 1/10 ширины полотнища каждый с шипом посередине лазоревого (голубого, синего) цветов».

Обоснование символики 
Три лазоревых (голубых) синих пояса означают также географическое расположение территории Плюсского района на реке Плюсса, давшей название центру района.

Медведь — символ предусмотрительности, богатырской силы и, вместе с тем, добродушия и нерасторопности. Медведь водится в здешних местах.

Лира означает, что на территории района находится музей-усадьба композитора-классика русской музыки, педагога, дирижёра, создателя композиторской школы в России Н. Римского-Корсакова.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Голубой цвет — символ красоты, чести, славы, преданности, истины, добродетели и чистого неба.

Примечания